Dreini ima više značenja:
 Dreini, Arezzo
 Dreini, Pistoia